Telemedia peut désigner plusieurs sociétés :
 Telemedia au Canada
 Telemedia en France
 Telemedia en Hongrie